In 2020 werd het 119de Campeonato Paulista gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 22 januari tot 8 augustus. Na 16 maart werd de competitie stilgelegd vanwege de coronacrisis in Brazilië en hervat op 22 juli. Palmeiras werd kampioen.

Format
De zestien teams werden onderverdeeld in vier groepen van vier clubs. De clubs uit één groep speelden niet tegen elkaar, maar tegen de twaalf clubs uit de andere drie groepen. De top twee van elke groep plaatste zich voor de tweede fase. De twee clubs met het laagste aantal punten, ongeacht in welke groep, degradeerden. Indien de vier laagst geklasseerden uit één groep zouden komen dan klasseert de beste derde uit een andere groep zich. De andere clubs speelden nog het Campeonato do Interior.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Campeonato do Interior

Tweede fase

Algemeen klassement

Normaliter plaatsten Mirassol en Novorizontino zich voor de Série D 2021, maar omdat beide clubs reeds promotie naar de Série C konden afdwingen in 2020 werden ze vervangen door Inter de Limeira en Ferroviária.

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista